Thomas Steen, švedski hokejist, * 8. junij 1960, Grums, Švedska.

Steen je v švedski ligi igral za klube Grums IK, Leksands IF in Färjestads BK, kar štirinajst zaporednih sezon je igral za klub Winnipeg Jets v ligi NHL, v zaključku kariere pa je igral v nemški ligi za kluba Frankfurt Lions in Eisbären Berlin. Jetsi so njegov dres s s številko 25 leta 1994 upokojili. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na treh Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh srebrnih medalj.

Tudi njegov sin Alexander je hokejist.

Pregled kariere

|-
| Grums IK
| Švedska 2. liga
| 75/76
|
| 21
| 5
| 4
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska mladinska liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 77
|
| 6
| 5
| 3
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 35
| 5
| 5
| 10
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 78
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 23
| 13
| 4
| 17
|
| 35
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 79
|
| 6
| 5
| 1
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 18
| 7
| 7
| 14
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 80
|
| 5
| 2
| 4
| 6
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 80/81
|
| 32
| 16
| 23
| 39
|
| 30
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 81/82
|
| 73
| 15
| 29
| 44
|
| 42
|
| 4
| 0
| 4
| 4
|
| 2
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 82/83
|
| 75
| 26
| 33
| 59
|
| 60
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 83/84
|
| 78
| 20
| 45
| 65
|
| 69
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 9
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 84
|
| 8
| 7
| 1
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 84/85
|
| 79
| 30
| 54
| 84
|
| 80
|
| 8
| 2
| 3
| 5
|
| 17
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 85/86
|
| 78
| 17
| 47
| 64
|
| 76
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 8
| 8
| 3
| 11
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 86/87
|
| 75
| 17
| 33
| 50
|
| 59
|
| 10
| 3
| 4
| 7
|
| 8
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 87/88
|
| 76
| 16
| 38
| 54
|
| 53
|
| 5
| 1
| 5
| 6
|
| 2
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 88/89
|
| 80
| 27
| 61
| 88
|
| 80
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 2
| 4
| 6
| +5
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 89/90
|
| 53
| 18
| 48
| 66
|
| 35
|
| 7
| 2
| 5
| 7
|
| 16
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 90/91
|
| 58
| 19
| 48
| 67
|
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| -3
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 91/92
|
| 38
| 13
| 25
| 38
|
| 29
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 92/93
|
| 80
| 22
| 50
| 72
|
| 75
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 93/94
|
| 76
| 19
| 32
| 51
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 94/95
|
| 31
| 5
| 10
| 15
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Frankfurt Lions
| Nemška liga
| 95/96
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Eisbären Berlin
| Nemška liga
| 96/97
|
| 49
| 15
| 18
| 33
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Eisbären Berlin
| Nemška liga
| 97/98
|
| 53
| 7
| 11
| 18
| +1
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Eisbären Berlin
| Evropska liga
| 98/99
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Eisbären Berlin
| Nemška liga
| 98/99
|
| 40
| 7
| 15
| 22
|
| 28
|
| 8
| 1
| 5
| 6
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1297
| bgcolor="#7FFF00" | 374
| bgcolor="#7FFF00" | 667
| bgcolor="#7FFF00" | 1041
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 1051
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 82
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 78
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Winnipeg Jets)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1979
Hokejisti Grums IK
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti Färjestads BK 
Hokejisti Winnipeg Jets
Hokejisti Frankfurt Lions
Hokejisti Eisbären Berlin
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami
Naturalizirani državljani Kanade
Švedski Kanadčani